Tabanović je lahko:
 Tabanović, Mionica (Srbija)
 Tabanović, Šabac (Srbija)